Stettberg ist der Ortsname von

 Stettberg (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stettberg (Geslau), Ortsteil der Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern